Dubové (okres Turčianske Teplice), een Slowaakse gemeente in de regio Žilina, in het district Turčianske Teplice
 Dubové (okres Zvolen), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Zvolen